Примо́рский () — посёлок городского типа на востоке Крыма. Входит в городской округ Феодосия Республики Крым/Приморский поселковый совет Феодосийского горсовета АР Крым.  Площадь 2 тысячи гектаров на которой на 2009 год проживало около 15 тысяч человек. На 2018 год в Приморском числится около 70 улиц и переулков и 3 садовых товарищества.

Является самым большим посёлком городского типа в Крыму.

История 
В 1938 году возле села Дальние Камыши началось строительство судостроительного завода и рабочего посёлка под названием Южная Точка (сегодня этот завод носит название АО Судостроительный завод «Море»). В 1946 году в посёлке открылось ПТУ. В 1952 году посёлок получил название Приморский и статус пгт, в 1955 году, Приказом № 596 от 12 августа 1955 года Министерства Судостроительной Промышленности СССР, был создан Феодосийский филиал судомеханического техникума Керченского государственного морского технологического университета. Время включения в состав Приморского села Дальние Камыши пока не установлено — известно, что это произошло не ранее 10 августа 1954 года. На 15 июня 1960 года посёлок — центр поссовета Феодосийского горсовета. По данным «Крымскотатарской энциклопедии» по переписи 1989 года в селе проживало 15275 человек. С 12 февраля 1991 года посёлок в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. В 1997 году создан Феодосийский учебно-научно-производственный комплекс, в 2001 году преобразованный в Феодосийский политехнический институт. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России, с 5 июня 2014 года — в Городском округе Феодосия.

География 
Расположен восточнее Берегового на Ак-Монайском перешейке в 14 км к северо-востоку от Феодосии, на автодороге  Симферополь — Феодосия — Керчь, побережье Феодосийского залива Чёрного моря, высота над уровнем моря 6 м. Транспортное сообщение осуществляется по Керченскому шоссе и региональной автодороге  «граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь» (по украинской классификации — ). Западнее расположено солёное пересыхающее озеро Аджиголь.

Население

Военные 
Расположено одно из подразделений Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Экономика 
Основной экономической составляющей посёлка городского типа является судостроительный завод Море. Посредственной экономической деятельность Приморского является сфера туризма.

Торговой розничной сеть занимается ООО «ПУД».

Транспорт и связь 
Государственные перевозки в пгт. Приморский осуществляет Почта Крыма.

Волоконно-оптическую линию передачи предоставляет TERRA-Net и Gbyte.

пгт. Приморский связан с Феодосией загородными автотранспортными маршрутами №4, 4А, 4Д.

Банки 
В центре поселка городского типа работают несколько отделений банков: Генбанк и РНКБ.

Культура 

В пгт Приморский около 1000 метров побережья является берегоукрепительных сооружением (Набережная).

В центре Приморского находится Дворец культуры «Бриз». Также имеется Библиотека поселка Приморского.

Образование 
В селении действуют средние образовательные школы № 7, №11 и № 20(преподавание исключительно на украинском языке). Детско-юношеская спортивная школа № 2.

 Приморский профессиональный промышленный лицей.
 филиал Керченского судомеханического техникума.
детские музыкальная школа и художественная школа имени М. А. Волошина.

Наука 

 «Научно-Исследовательский Центр «Вертолет».
Исследовательский Комплекс "Альбатрос".
ГУП РК «СТЕКЛОПЛАСТИК».

Медицина 
На территории посёлка городского типа Приморский действуют следующие медицинские учреждения: поликлиника, стационар с терапевтическим отделением, пункт скорой помощи, несколько аптек.

Религия 
Храм Святителя Николая Чудотворца.

Мечеть «Аджиголь джамиси».

Баптиско-католическая церковь Христа Спасителя.

Спорт 
В сезон ветров в поселке городского типа широко практикуется водный вид спорта виндсёрфинг.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Карта Феодосийского горсовета.

Посёлки городского типа Крыма
Населённые пункты городского округа Феодосия
Населённые пункты Феодосийского городского совета
Курорты Крыма
1952 год в Крыму